Le Grand Prix moto d'Espagne 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du  au  sur le circuit permanent de Jerez devant 122 551 spectateurs le dimanche.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2015
Sport en Espagne en 2015
Sport en mai 2015
Esp